Vernhes est un patronyme porté notamment par :

 Émile Vernhes (1820-1890), homme politique français ;
 François Charles Vernhes (1769-1852), homme politique français.